Гольпайеган:

 Гольпайеган — город в центральном Иране, в провинции Исфахан.
 Гольпайеган — одна из 21 области (шахрестана) иранской провинции Исфахан.